Jerzy Szablowski (1906–1989) – polski historyk sztuki, muzeolog, dyrektor Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego
 Jerzy Szablowski (1910–2003) – polski inżynier, pionier lotnictwa polskiego, konstruktor silników lotniczych